Ми́лтон Ко́нрад Шмидт (; 5 марта 1918, Китченер, Онтарио, Канада — 4 января 2017) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 16 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Бостон Брюинз».

Игровая карьера 

Начал свою хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге Онтарио в командах «Китченер Эмпаерс» и «Китченер Гринширтс», где играл вместе со своими будущими партнёрами по «Бостон Брюинз» Вуди Дюмартом и Бобби Бауэром. В 1935 году его пригласили в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Провиденс Редс».

В 1937 году Шмидт и его друзья детства Дюмарт и Бауэр объединились в «Бостоне» в знаменитую тройку, получившую название «Краут лайн» и блиставшую в течение многих сезонов. В 1939-м и 1941 годах во многом игра этого звена предопределила победы «Брюинз» в Кубке Стэнли. В следующем сезоне хоккеист стал лучшим бомбардиром НХЛ, а в 1941 году выиграл с «Бостоном» второй Кубок Стэнли за три года.

В 1942 году он был призван на службу в Канадские вооружённые силы. После окончания Второй мировой войны вернулся в «Бостон» и в 1950 году стал капитаном команды. В 1951 году выиграл «Харт Трофи», как самый ценный игрок регулярного чемпионата НХЛ. В 1955 году он завершил игровую карьеру и стал главным тренером «Брюинз». 

В 1966 году был назначен генеральным менеджером клуба и в этом качестве стал обладателем двух Кубков Стэнли (1970-го и 1972 года).

В 1961 году спортсмен был введён в Зал хоккейной славы в Торонто. 13 марта 1980 года номер 15, под которым он выступал в «Бостон Брюинз», был выведен из обращения.

На момент смерти был старейшим из живущих игроков НХЛ.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1939, 1941
 Обладатель Харт Трофи: 1951
 Обладатель Лестер Патрик Трофи: 1996
 Лучший бомбардир НХЛ (с 1948 года Арт Росс Трофи): 1940
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (4): 1947, 1948, 1951, 1952
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1961
 Включён под номером 27 в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги всех времён по версии журнала The Hockey News (1998).
 Включён Список 100 величайших игроков НХЛ по версии лиги (2017).

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Биография Милта Шмидта  на Legends of Hockey 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Лестер Патрик Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Тренеры «Бостон Брюинз»
Тренеры «Вашингтон Кэпиталз»
Генеральные менеджеры — обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами